Isham ist:

 Isham (Northamptonshire), ein Ort im Vereinigten Königreich

Familienname folgender Personen:

 Christopher Isham (* 1944), britischer Physiker
 John Isham (~1680–1726), englischer Komponist
 Mark Isham (* 1951), US-amerikanischer Filmkomponist
 Ralph Heyward Isham (1890–1955), amerikanischer Sammler
 Samuel Isham (1855–1914), US-amerikanischer Maler
 Steve Isham (1952–2008), US-amerikanischer Keyboarder
 Wayne Isham (* 1958), US-amerikanischer Regisseur